Yoshiki Takahashi (Nagano, 14 de maio de 1985) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Sagan Tosu.

Carreira 
Yoshiki Takahashi começou a carreira no Sagan Tosu.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Sagan Tosu
Naturais de Nagano